Antoine de Maximy (1959-), animateur de télévision français.
 Hubert de Maximy (1944-), romancier, producteur de télévision et réalisateur français.